Adolf Kuhn (architekt)
 Adolf Kuhn (lekarz)